8-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Второй лиги. Проводился в трёх группах в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 2 августа 1999 года — 25 июня 2000 года.

Группа «А»

Итоговая таблица

Бомбардиры

Группа «Б»

Итоговая таблица

Примечания 
 В первом круге команда СК «Херсон» носила название «Кристалл».
 В первом круге команда «Олком» (Мелитополь) носила название «Торпедо».
 Команда «Оболонь-ПВО-2» (Киев) перед началом сезона носила название «Оболонь-Смена-2», а по окончании сезона лишена статуса профессионалов, так как из первой лиги вылетела команда «Оболонь-ПВО».

Бомбардиры

Группа «В»

Итоговая таблица

Примечания 
 После первого круга с соревнований снялись команды «Шахтёр» (Горловка) и ФК «Миргород», а в оставшихся матчах им засчитаны технические поражения -:+.

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Украины 1999/2000 — Вторая лига

Вторая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000
Футбол на Украине в сезоне 1999/2000